Brankovics Irén (1450 körül–1514 után), albán fejedelemné, II. Lázár szerb despota lánya
Brankovics Irén (?–?), IV. (VII.) István szerb despota lánya